Leo de Jong (1931), Rotterdamse kunstenaar 
 Leo de Jong (acteur), acteur in onder andere Snuf en de IJsvogel en Penny's Shadow
 Leo de Jong (musicus), musicus bij onder andere het Nederlands Studenten Kamerorkest
 Leo de Jong (vastgoed), vastgoedbedrijf die onder andere bij verkoop van het Sparta Rotterdam stadion bemiddelde.
 Leo de Jong (voetballer), voetballer bij Sparta